Solmitz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Solmitz (1893–1933), sozialdemokratischer Politiker, Jurist und Journalist
 Luise Solmitz (1889–1973), deutsche Hausfrau und Tagebuchverfasserin
 Walter Solmitz (1905–1962), deutscher Philosoph und Hochschullehrer